Косентайна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 52,94 км². Население — 11534 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 64 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Аликанте